La Coupe du classement de l'Euro Hockey League 2022 est la deuxième édition de la Coupe du classement de l'Euro Hockey League, une compétition secondaire de l'Euro Hockey League. Le tournoi, organisé par la Fédération européenne de hockey, se tiendra à Terrassa, en Espagne, du 15 au 18 avril 2022.

Format 
En tant que tournoi secondaire de l'Euro Hockey League, la Ranking Cup a été créée pour déterminer le classement des équipes les moins bien classées pour la saison 2020-2021 de l'EHL.

Le tournoi comprend 8 équipes, s'affrontant dans un format à élimination directe. Les équipes victorieuses des matchs à élimination directe se qualifient pour les éliminatoires de la treizième à la seizième place, tandis que les équipes perdantes se disputaient les matchs de classement pour déterminer les dix-septième à vingtième places.

Tableau

Matchs à élimination directe

De la dix-septième à la vingtième place

Barrages

Dix-neuvième et vingtième place

Dix-septième et dix-huitième place

De la treizième à la seizième place

Barrages

Quinzième et seizième place

Treizième et quatorzième place

Classement final

Références

Liens externes 
 Site officiel de l'Euro Hockey League

2022
Hockey sur gazon M1
Hockey sur gazon en 2022
Sport en avril 2022
Compétition de hockey sur gazon en Espagne
Terrassa
Sport en Espagne en 2022